Le terme avenue Joffre peut faire référence à :
 l'avenue Joffre à Colmar
 l'avenue Joffre à Épinay-sur-Seine
 l'avenue Joffre à Metz
 l'avenue Joffre à Béziers